Louis Jou (1881-1968), un peintre, graveur et typographe espagnol, émigré en France.

 Jou-sous-Monjou, une commune française.